Cory Sarich (né le  à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1994-1995 || Blades de Saskatoon || LHOu ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1995-1996 || Blades de Saskatoon || LHOu ||59 ||5 ||18 ||23 ||54 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1996-1997 || Blades de Saskatoon || LHOu ||58 ||6 ||27 ||33 ||158 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1997-1998 || Blades de Saskatoon || LHOu ||33 ||5 ||24 ||29 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Thunderbirds de Seattle || LHOu ||13 ||3 ||16 ||19 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Americans de Rochester || LAH ||77 ||3 ||26 ||29 ||82 ||20 ||2 ||4 ||6 ||14
|-
|1998-1999 || Sabres de Buffalo || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Americans de Rochester || LAH ||15 ||0 ||6 ||6 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1999-2000 || Sabres de Buffalo || LNH ||42 ||0 ||4 ||4 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Lightning de Tampa Bay || LNH ||17 ||0 ||2 ||2 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Vipers de Détroit || LIH ||3 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||73 ||1 ||8 ||9 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Falcons de Springfield || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||72 ||0 ||11 ||11 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||82 ||5 ||9 ||14 ||63 ||11 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2003-2004 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||82 ||3 ||16 ||19 ||89 ||23 ||0 ||2 ||2 ||25
|-
|2005-2006 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||82 ||1 ||14 ||15 ||79 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2006-2007 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||82 ||0 ||15 ||15 ||70 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 || Flames de Calgary || LNH ||80 ||2 ||5 ||7 ||135 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 || Flames de Calgary || LNH ||76 ||2 ||18 ||20 ||112 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2009-2010 || Flames de Calgary || LNH ||57 ||1 ||5 ||6 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Flames de Calgary || LNH ||76 ||4 ||13 ||17 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Flames de Calgary || LNH ||62 ||1 ||6 ||7 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Flames de Calgary || LNH || 28|| 0|| 2|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Avalanche du Colorado || LNH || 54 || 1 || 9 || 10 || 38 || - || - || - || - || -

| 969 || 21 || 137 || 158 ||  || 57 || 0 || 7 || 7 || 45

Internationales 

|1997 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|1998 ||align="left"| Canada ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|'''

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
1998 : nommé dans la  d'étoiles de l'Ouest
Ligue américaine de hockey
1999 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues

Transactions 
 Le 9 mars 2000 : échangé aux Lightning de Tampa Bay par les Sabres de Buffalo avec Wayne Primeau et Brian Holzinger et Alexander Kharitonov en retour de Chris Gratton et un choix de  au repêchage de 1996.
 Le  juillet 2007 : signe un contrat un 5 ans avec les Flames de Calgary.

Notes et références 

Naissance en août 1978
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Défenseur de hockey sur glace